Ґетік () — вірменський топонім:

 Ґетік — село у марзі (області) Ґегаркунік, Вірменія.
 Ґетік — річка у Вірменії, притока Агстеву.